

Persone 
 Augusto Armellini – politico italiano
 Carlo Armellini – giurista e politico italiano
 Francesco Armellini Pantalassi de' Medici – cardinale italiano
 Giuseppe Armellini – astronomo italiano
 Mariano Armellini – archeologo e storico italiano
 Quirino Armellini – generale italiano
 Romina Armellini – nuotatrice italiana

Altro 
 6855 Armellini – asteroide della fascia principale